Alessandro Roccati (1941) – archeologo ed egittologo italiano
 Cristina Roccati (1732-1797) – fisica e poetessa italiana
 Francesco Roccati (1908-1969) – maratoneta italiano
 Luigi Roccati (1906-1967) – pittore italiano
 Marco Roccati (1975) – ex calciatore italiano